Луи Лежандр:
 Лежандр, Луи (1655—1733) — французский историк.
 Лежандр, Луи (1752—1797) — французский деятель Великой революции.
  (род. 1945) — канадский и французский океанограф.